Afrikanska mästerskapet i fotboll 1996 var först tänkt att spelas i Kenya, men till slut förlades turneringen till Sydafrika. Turneringen utökades från 12 till 16 lag och fördelade på fyra grupper där de två bästa i varje grupp gick vidare till kvartsfinal.

Nigeria drog sig ur turneringen, grupp C minskades ner till tre lag och totala antalet lag i turneringen minskades därmed till 15. Sydafrika vann turneringen för första gången genom att slå Tunisien i finalen med 2–0.

Spelorter och anläggningar

Laguppställningar

Deltagande lag 

Nigeria drog sig ur. Guinea, som låg främst bland de lag som inte kvalade in, erbjöds en plats men tackade nej på grund av brist på förberedelsetid.

Gruppspel 
Grönmarkerade lag gick vidare till kvartsfinal.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Utslagsspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Vinnare

Målgörare 

5 mål
  Kalusha Bwalya

4 mål
  John Moshoeu
  Mark Williams

3 mål
  Abédi Pelé
  Ahmed El-Kass
  Imed Ben Younes
  Dennis Lota

2 mål
  Ali Mecabih
  Quinzinho
  François Omam-Biyik
  Brice Mackaya
  Anthony Yeboah
  Zoubeir Beya
  Adel Sellimi
  Johnson Bwalya
  Kenneth Malitoli

Självmål
  Hélder Vicente (mot Kamerun) 

1 mål
  Billel Dziri
  Tarek Lazizi
  Khaled Lounici
  Joni
  Paulao
  Aboubakari Ouédraogo
  Youssouf Traoré
  Boureima Zongo
  George Mouyeme
  Alphonse Tchami
  Joël Tiéhi
  Moussa Traoré
  Samir "Kamouna" Ibrahim
  Aly Maher
  Aurelien Bekogo
  Guy Nzeng
  Felix Aboagye
  Charles Akonnor
  Kwame Ayew
  Mass Sarr Jr
  Kelvin Sebwe
  Manuel Bucane
  Mohamed Kallon
  John Gbassay Sessay
  Shaun Bartlett
  Mark Fish
  Phil Masinga
  Abdelkader Ben Hassen
  Hedi Ben Rekhissa
  Khais Godhbane
  Liombi Essende
  Menana Lukaku
  Elijah Litana
  Hillary Makasa
  Vincent Mutale

Externa länkar 
 RSSSF

Källor 

1996 i Sydafrika
1996
Internationella fotbollstävlingar i Sydafrika
Fotbollsåret 1996
Sport i Bloemfontein
Sport i Durban
Sportevenemang i Johannesburg
Sport i Port Elizabeth
Johannesburg under 1900-talet